Az indianapolisi nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizenegyedik futama. A versenyt Indianapolisban rendezték augusztus 19-én.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Marc Márquez végzett az élen, míg a Moto3-ban Luis Salom diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Indianapolisi
motogp
Moto